Кубок Конфедерации КАФ (, ) — международное соревнование по футболу для клубов стран, входящих в Африканскую конфедерацию футбола (КАФ). Образован в 2004 году, когда 2 клубных африканских турнира — Кубок КАФ и Кубок обладателей кубков КАФ, были объединены в единый турнир.

Является аналогом Лиги Европы УЕФА. В турнире участвуют победители кубковых соревнований своих стран, а также клубы наиболее сильных чемпионатов Африки, занимающие места в чемпионатах стран вслед за командами, квалифицировавшимися для участия в Лиге чемпионов КАФ. Также в кубок попадают 8 команд, не пробившиеся в групповой этап Лиги чемпионов КАФ.

Победитель кубка участвует в Суперкубке КАФ, где его соперником является победитель Лиги чемпионов КАФ.

Финалы

Победители и финалисты

По странам

Ссылки 
 Кубок Конфедерации на сайте КАФ
 Статистика Кубка Конфедерации на сайте RSSSF